Niektóre świątynie pod wezwaniem św. Marii Magdaleny:

Sanktuaria 
 Sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

Katedry 
 Katedra św. Marii Magdaleny w Warszawie
 Katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Kolegiaty 
 Kolegiata św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Kościoły
 kościół św. Marii Magdaleny w Brzyskach
 kościół św. Marii Magdaleny w Czarnkowie
 kościół św. Marii Magdaleny w Chorzowie
 kościół św. Marii Magdaleny w Kaninie
 kościół św. Marii Magdaleny w Koninie
 kościół św. Marii Magdaleny we Lwowie
 kościół św. Marii Magdaleny w Łęcznej
 kościół św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku
 kościół św. Marii Magdaleny w Paryżu
 kościół św. Marii Magdaleny w Ugoszczy
 kościół św. Marii Magdaleny w Wodzisławiu Śląskim (historyczny Radlin)

Obecnie nie istnieją 
 Kościół św. Marii Magdaleny w Jazłowcu

Cerkwie 
 cerkiew św. Marii Magdaleny w Białymstoku

Zobacz też 
 parafie pod tym wezwaniem
 Maria Magdalena

Maria Magdalena, św.